Сакума Сьодзан — японський військовик, стратег, науковець і мислитель пеіроду Едо.
 Сакума Чарлі — відомий у світі бандурист японського походження.